Le tournoi de tennis de Perth est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1969 se dispute du  au .

Margaret Smith Court remporte le simple dames. En finale, elle bat Lesley Hunt.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Margaret Smith Court et Judy Tegart.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Perth

Lien externe 
  Site de la WTA

dames 1969
Perth
Tennis en Australie en 1969
Tennis en janvier 1969